Trnjani (Garčin), naselje u općini Garčin, Hrvatska
 Trnjani (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj, BiH